Juan Cruz puede hacer referencia a:

Javier Cruz, futbolista panameño.
Javier Cruz, futbolista hondureño.
Javier Cruz, alpinista español.